Clipping steht für:

 Clipping (Computergrafik), das Abschneiden von Grundobjekten am Rand eines gewünschten Bildschirmausschnittes
 das Ausschneiden von Signalen außerhalb des Eingangsbereichs, siehe Übersteuern (Signalverarbeitung)
 Clipping (Medienbeobachtung), ein Zeitungsausschnitt
 im American Football ein Blocken von hinten, siehe American Football #Regelverstöße & Strafen
 das Entfernen von Tasthaaren bei Pferden, siehe Clippen
 clipping., experimentelles Hip-Hop-Trio aus Los Angeles
 das Anbringen eines Gefäßclips zum Verschluss von Blutgefäßen in der Chirurgie
das Entfernen von Haar vor einer Operation – präoperatives Clipping

als Wortbestandteil:
 Clipping Plane, eine die Sicht begrenzende Ebene, siehe Clippingebene
 Clipping Level, ein Maß für die Sicherheit gegen Oberflächendefekte bei Disketten

Siehe auch:
 Clip
 Clippinger